David Toman ist der Name folgender Personen:

* David Toman (Grasskiläufer, 1988) (* 1988), tschechischer Grasskiläufer
 David Toman (Grasskiläufer, 1996) (* 1996), tschechischer Grasskiläufer